Poyang Hu ist der Name folgender Seen:
 Poyang Hu in China, siehe  Poyang-See
 Poyang Hu (Antarktika) an der Ingrid-Christensen-Küste, Prinzessin-Elisabeth-Land, Antarktika